Ємелья́нов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Ємельянова Ірина Анатоліївна ( 1977) — українська перекладачка.
 Ємельянова Ніна Олександрівна — український фахівець у галузі пивоварного і солодового виробництва, доктор технічних наук, професор.
 Ємельянова Олександра Іванівна ( 1999) — молдавська метальниця диска.
 Ємельянова Олена Олександрівна — завідувачка відділення Криворізької міської клінічної лікарні № 2, заслужений лікар України.
 Ємельянова Юлія Іванівна — українська футболістка, нападниця клубу «Схід» (Стара Маячка).

 Ємельянов Володимир Володимирович (нар. 1969) — російський сходознавець-шумеролог.
 Ємельянов Володимир Миколайович (1911—1975) — радянський російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1972).
 Ємельянов Володимир Михайлович ( 1948) — український науковець, громадський та політичний діяч, кандидат технічних наук, професор.
 Ємельянов Дмитро Сидорович (1906—1979) — фахівець з гірничої промисловості, директор Ленінградського (1939—1950) і Харківського (1956—1963) гірничих інститутів.
 Ємельянов Ігор Володимирович ( 1990) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ємельянов Ігор Георгійович ( 1947) — український теріолог та еколог.
 Ємельянов Лука Мартиніанович (1883—?) — живописець, графік.
 Ємельянов Михайло Андрійович (1923—2014) — український краєзнавець, культурний та громадський діяч.
 Ємельянов Олександр Сергійович (1932—2014) — український науковець, доктор економічних наук, професор.
 Ємельянов Роман Павлович ( 1992) — російський футболіст.
 Ємельянов Сергій Олександрович ( 1993) — український спортсмен з параканое, чемпіон літніх Паралімпійських ігор.

Див. також 
 5087 Ємельянов — астероїд головного поясу.
 Ємельяново
 Ємельяненко

Примітки 

Російські прізвища